Le xian de Shawan est une subdivision administrative de la région autonome du Xinjiang en Chine ;
 Le district de Shawan est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.

Homonymie de toponyme